Plumstead – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Londyn
 Plumstead – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Norfolk
 Great and Little Plumstead – civil parish w Anglii, w hrabstwie Norfolk
 Great Plumstead – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Norfolk
 Little Plumstead – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Norfolk